Wheelhouse — девятый студийный альбом американского кантри-певца и автора-исполнителя Брэда Пейсли, изданный 9 апреля 2013 года на лейбле Arista Nashville. Диск стал № 1 в кантри-чарте Top Country Albums (США).

История 
Альбом вышел 9 апреля 2013 года на студии Arista Nashville. Брэд Пейсли был соавтором почти всех песен, продюсером альбома был сам Пейсли. Диск достиг № 2 в хит-параде Billboard 200, а также диск стал № 1 в кантри-чарте Top Country Albums (в 7-й раз в карьере певца во главе этого хит-парада).
Альбом получил в целом положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, Los Angeles Times, The Oakland Press, USA Today, The Gazette, Taste of Country, Billboard, The Boston Globe, Country Weekly, NPR, GAC, Spin, MSN Music (Christgau), The Independent, Premier Guitar, PopMatters, Rolling Stone, Roughstock.

Список композиций

Чарты

Альбом

Синглы

Примечания

Ссылки 

Кантри-альбомы
Альбомы Arista Records
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы Брэда Пейсли